Buslijn 75 (Rotterdam)
 Buslijn 75 (Kortrijk)